Landtagswahlkreis 21 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Hohenlohe (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Schwäbisch Gmünd (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Potsdam I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark I/Brandenburg an der Havel II (1999)
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark I (1994)
 Landtagswahlkreis Potsdam, Land II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Limburg-Weilburg I (seit 1983)
 Wahlkreis 21 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 21 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Mecklenburgische Seenplatte IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Mecklenburg-Strelitz I (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Mecklenburg-Strelitz I – Müritz II (2002)
 Landtagswahlkreis Müritz II – Mecklenburg-Strelitz I (1994 und 1998)
 Landtagswahlkreis Stralsund I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Sarstedt/Bad Salzdetfurth (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hildesheim (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Göttingen (1982 bis 2003), siehe Landtagswahlkreis Göttingen-Stadt
 Landtagswahlkreis Sarstedt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Köln VII (2000)
 Landtagswahlkreis Leverkusen I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Bonn-Stadt I (1975)
 Landtagswahlkreis Bonn-Land I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Bonn-Stadt (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bitburg-Prüm (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Mittelsachsen 4 (seit 2014)
 Wahlkreis Mittweida 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Großenhain – Riesa II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Bernburg (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Wanzleben (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Wittenberg I (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Elmshorn (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Ost (2012)
 Landtagswahlkreis Eutin-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Plön-Nord (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Nord (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Ost (1967)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Kiel-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-West (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen IV (seit 2014)
 Wahlkreis Suhl – Schmalkalden-Meiningen III (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Apolda – Weimar, Land I (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Zwettl, Niederösterreich (bis 2013)